Gangseo-gu (, ) bezeichnet Stadtteile in verschiedenen südkoreanischen Städten:

Gangseo-gu (Busan)
Gangseo-gu (Seoul)